Elza – imię lwa, bohatera powieści.
 Elza – zdrobnienie imienia Elżbieta